Shipley hace referencia a:

Inglaterra 
 Shipley (Derbyshire)
 Shipley (Northumberland)
 Shipley (Shropshire)
 Shipley (Sussex Occidental)
 Shipley (Yorkshire del Oeste)